Mužská čtyřhra Monte-Carlo Rolex Masters 2021 probíhala okolo poloviny dubna 2021. Do deblové soutěže tenisového turnaje v Monte-Carlu hraného na antuce nastoupilo dvacet osm dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájci titulu z roku 2019 byl chorvatský pár Nikola Mektić a Franko Škugor, jehož členové nestartovali společně. Škugor se rozhodl turnaje nezúčastnit. Mektić nastoupil po boku prvního hráeč deblového žebříčku Pavićem, se kterým dokázal titul obhájit

Vítězem se stal druhý nasazený chorvatský pár Nikola Mektić a Mate Pavić, který ve finále zdolal nenasazané britské duo Daniel Evans a Neal Skupski, kdy po vyrovnaném dvousetovém průběhu 6–3 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali pátou společnou trofej. Mektić na okruhu ATP Tour vybojoval třináctý deblový titul a pro Paviće to bylo dvaadvacáté takové turnajové vítězství. Zápasovou bilanci v probíhající sezóně navýšili na poměr 29–3. Zápas představoval reprízu finálového souboje Miami Open, kde chorvatský pár triumfoval ve dvou setech.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (vítězové)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (2. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (semifinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (2. kolo)
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2021
ATP Tour 2021